Thunderbirds - um seriado de TV.
 Mozilla Thunderbird - um cliente de e-mails criado pela Mozilla Foundation.
 Thunderbird - VJ da MTV Brasil, chamado Luiz Fernando Duarte.
 Ford Thunderbird - um automóvel da Ford.

Veja também 
 Thunderbirds (desambiguação)

Desambiguação